Дени́с Соколо́в:
 Соколов, Денис Викторович (род. 1983) — российский стрелок, участник Олимпийских игр.
 Соколов, Денис Юрьевич (род. 1977) — российский хоккеист, защитник.